Davis Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Davis Island (Connecticut)
 Davis Island (Dixie County, Florida)
 Davis Island (Franklin County, Florida)
 Davis Island (Louisiana)
 Davis Island (Knox County, Maine)
 Davis Island (Lincoln County, Maine)
 Davis Island (Mississippi)
 Davis Island (North Carolina)
 Davis Island (Pennsylvania)
 Davis Island (Hardin County, Tennessee)
 Davis Island (Loudon County, Tennessee)

in Australien:
 Davis Island, Insel der Numbered Islands

in Antarktika:
 Davis Island (Antarktika)

Siehe auch:
 Davids Island